Михаи́л Ники́форов:
 Никифоров, Михаил Васильевич (1918—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Никифоров, Михаил Васильевич (генерал-майор) (1900—1964) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Никифоров, Михаил Илларионович (1837 — после 1897) — русский архитектор.
 Никифоров, Михаил Никифорович (1858—1915) — русский учёный-патологоанатом и бактериолог.
 Никифоров, Михаил Тихонович (1918—1993) — Герой Социалистического Труда.